Fagott-Quintett steht für:
 ein Quintett mit mindestens einem Fagottisten bzw. ein Musikstück für ein solches Ensemble

einzelne Ensembles bzw. Kompositionen:
 Fagott-Quintett (Waterhouse), Komposition von Graham Waterhouse für Fagott und Streichquartett, uraufgeführt 2003